Pavlovsk může být:

 Pavlovsk (Petrohrad) – město v Ruské federaci, které je součástí Petrohradu
 Pavlovsk (Voroněžská oblast) – město ve Voroněžské oblasti v Ruské federaci